Spojení písmen X a E může mít různé významy:

XE 
 Atari XE
 ExpressJet Airlines – IATA kód
 ISO kód provincie Xekong
 Jaguar XE

Xe 
 xenon – chemický prvek
 Xe Services – dřívější název americké vojenské firmy (dnes Academi)